Il doppio  del Türk Telecom Izmir Cup 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Rameez Junaid e Frank Moser erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Travis Rettenmaier e Simon Stadler hanno battuto in finale 6–0, 6–2 Flavio Cipolla e Thomas Fabbiano.

Teste di serie

  Carsten Ball /  Frederik Nielsen (primo turno)
  Travis Rettenmaier /  Simon Stadler (campioni)

  Romain Jouan /  Fabrice Martin (primo turno)
  Andre Begemann /  Malek Jaziri (semifinali)

Tabellone

Note 
 

Türk Telecom İzmir Cup 2011